Porras ist der Familienname folgender Personen:

 Aleix Porras (* 1999), spanischer Leichtathlet
 Ana Gabriela Porras (* 1994), kolumbianische Squashspielerin
 Baltazar Porras (* 1944), venezolanischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Kardinal
 Belisario Porras Barahona (1856–1942), panamaischer Journalist und Politiker, mehrfach Staatspräsident
 Elías Alberto Porras (genannt Pirincho; † vor 2005), uruguayischer Politiker
 Gonzalo Porras (* 1984), uruguayischer Fußballspieler
 Guadalupe Porras Ayuso (* 1987), spanische Fußballschiedsrichterassistentin

 Juan Rafael Mora Porras (1814–1860), costa-ricanischer Politiker, Präsident 1849 bis 1859
 Rafaela Porras y Ayllón (1850–1925), spanische Ordensschwester und Ordensgründerin
 Raúl Porras Barrenechea (1897–1960), peruanischer Historiker und Politiker